Синодское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Синодское сельское поселение — входит в Шемышейский район Пензенской области.
 Синодское сельское поселение — входит в Воскресенский район Саратовской области.